Чемпионаты Турции по шахматам среди мужчин проводятся с 1962 г. Наибольшее число титулов имеет первый чемпион страны Н. Сюэр (7). 6 титулов у Дж. Ардумана, 5 — у Т. Йилмаза.

Женские чемпионаты страны проводятся с 1971 г. Наибольшее число побед у Б. Дж. Йылдыз (13). Также многократными чемпионками Турции являются Г. Оней (дев. Йылмаз; 11) и Н. Чорлулу (дев. Чинар; 9).

Хронологическая таблица

Примечания

Ссылки 

 Список чемпионов на сайте Турецкой шахматной федерации

Турции
Шахматы в Турции